Куцяк — украинская фамилия.

 Куцяк, Душан (1985 г. р.) — словацкий футболист, вратарь польского клуба «Легия» и сборной Словакии.
 Куцяк, Пётр Васильевич — член Украинской центральной Рады и Всероссийского учредительного собрания.